

Населені пункти 
 Хаякава (早川町) —  містечко в Японії, у префектурі Яманасі.

Річки (早川) 
 Хаякава — річка у місті Хіросакі, префектура Аоморі, Японія.
 Хаякава — річка у місті Цуґару, префектура Аоморі, Японія.
 Хаякава — річка у місті Ісесакі, префектура Ґумма, Японія.
 Хаякава — річка у місті Одавра, префектура Канаґава, Японія.
 Хаякава — річка у місті Муракамі, префектура Ніїґата, Японія.
 Хаякава — річка у місті Ітоїґава, префектура Ніїґата, Японія.
 Хаякава — річка у місті Хаякава, префектура Яманасі, Японія.
 Хаякава — річка у місті Окадзакі, префектура Айті, Японія.